Geografia: 
Serrat Gran (Bagà)
Serrat Gran (Capolat)
Serrat Gran (Fígols)
Serrat Gran (la Vall de Boí)
Serrat Gran (Sora)